Красотин — фамилия. Известные носители:
 Красотин, Алексей Павлович (1920—2021) — советский актёр, народный артист РСФСР (1987).
 Красотин, Анатолий Анатольевич (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Красотин, Николай Аркадьевич (1927—1989) — советский скульптор.